993 км, 993-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 993 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 013759.
 993 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Удмуртская Республика). Код 254337.